Відмар () — словенське прізвище, 10-е місце за ступенем поширення у Словенії, зустрічається також у Хорватії.

Відомі носії:

 Ауреліо Відмар (; 1967) — австралійський футболіст.
 Мілан Відмар (, ; 1885—1962) — югославський шахіст і електротехнік.
 Пітер Відмар (; 1961) — американський гімнаст, олімпійський чемпіон (1984).

Примітки